Halmstads BK (del seu nom en suec Halmstads Bollklubb), club de futbol de Halmstad (Suècia)
 Enquadernació cartoné (del seu acrònim en anglès Hardback), tipus d'enquadernació de llibres amb coberta rígida